Такахасі:
  — японське місто в префектурі Окаяма.
  — третє за поширеністю японське прізвище.

Персоналії 
  — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи Morning Musume.
  — японська піаністка.
  — японський фігурист.
  — японський двоєборец.
  — японська сейю та співачка.
  — японський ідол, співачка, учасниця поп-групи AKB48.
  — японська фігуристка.
 Такахасі Оден — японська вбивця.
  — японська мангака, автор популярних манг Ранма ½ і InuYasha.
  — японський мангака, відомий своїми Манга "She, The Ultimate Weapon"і"Iihito".
  — японська письменниця.
  — японський музикант.
  — японський саночник.
 Цутому Такахасі — японський художник-мангака.

Посилання